Хуторянский — фамилия; имеет женскую форму Хуторянская.* Хуторянский, Анатолий Николаевич (1919—1943) — командир роты танкового полка, Герой Советского Союза.
 Хуторянский, Борис (1911 — ?) — советский звукооператор.
 Хуторянский, Виталий Викторович - британский и казахстанский учёный-химик.